Weserbrücke steht für:

 Weserbrücke (Hann. Münden), Straßenbrücke in Niedersachsen
 Weserbrücke (Beverungen/Lauenförde), Straßenbrücke in Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen
 Weserbrücke (Eisbergen), Straßenbrücke im ostwestfälischen Ort Eisbergen
 Weserbrücke (Höxter), Straßenbrücke in Ostwestfalen-Lippe
 Weserbrücke (Lüchtringen), Straßenbrücke in Ostwestfalen-Lippe
 Weserbrücke (Holzminden), Straßenbrücke in Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen
 Weserbrücke (Hameln), ehemalige Eisenbahnbrücke in Niedersachsen 
 Weserbrücke (Porta Westfalica), Straßenbrücke in Ostwestfalen-Lippe
 Weserbrücke (Minden), Straßenbrücke in Ostwestfalen-Lippe

Siehe auch:
 Große Weserbrücke